L'Octant est une constellation de l'hémisphère sud, dont l'une des étoiles (Polaris Australis), est l'étoile visible à l'œil nu la plus proche de pôle sud céleste.
 Un octant est un secteur angulaire dont la mesure est  (), soit un huitième de cercle.
 Un octant est un ancien instrument de navigation, prédécesseur du sextant.